Feldkirch puede referirse a: 

 Feldkirch, municipio de Vorarlberg.
 Feldkirch, comuna del Alto Rin.